Carbo oder Carbó steht für:

 Municipio Carbó, Municipio in Sonora, Mexiko
 Carbó (Carbó), Ort im Municipio Carbó, Sonora, Mexico
 Carbo (Cognomen), römisches Cognomen
 Carbo Kohlensäurewerke, deutscher Hersteller von Kohlensäure 
 Carbo Kohlensäurewerk Hannover in Laatzen

Carbo oder Carbó ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Torner Carbó (1825–1883), spanischer Mathematiker
 Claudia Carbo, deutsch-peruanische Jazzsängerin
 Havana Carbo (1935–2015), kubanisch-amerikanische Jazzsängerin und -pianistin
 Luis Felipe Carbo y Amador (1857–1913), ecuadorianischer Diplomat
 Pedro José Carbo y Noboa (1813–1894), ecuadorianischer Politiker 
 Ramon Casas i Carbó (1866–1932), spanischer Maler und Grafiker

Siehe auch:
 Pedro Carbo